Gens Atínia, gens romana plebea.
 Dret romà:
 Atinia de usucapionibus, llei romana sobre la usucapió (~ 557 de la fundació de Roma)
 Atinia de tribunis, llei romana sobre els rangs dels magistrats (~ 130 aC)